Astragal steht für:
 ein antikes Ornament, siehe Perlstab oder Stab (Ornamentik)
 Astragalos, ein Spielstein in der Antike, siehe Astragaloi
 Astragal (Film), ein Film mit Horst Buchholz von 1968
 Der Astragal, ein Roman der französischen Schriftstellerin Albertine Sarrazin

Siehe auch:
 Astragalus
 Astragalorakel